Ostatni seans filmowy – powieść autorstwa Larry’ego McMurtry’ego (1966)
 Ostatni seans filmowy – amerykański film z 1971 w reżyserii Petera Bogdanovicha